Rezultati Prvenstva Avstralije 1908 v tenisu za moške posamično.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Viri 
 

Moški posamično
1908